Hacinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hacinas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Hacinas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar